Пиърс може да се отнася за:
 Хора
 Мери Пиърс (р. 1975), френска тенисистка
 Уилям Пиърс (1833-1902), американски политик
 Франклин Пиърс (1804-1869), американски политик
 Хийт Пиърс (р. 1984), американски футболист
 Градове в САЩ
 Пиърс (Айдахо)
 Пиърс (Колорадо)
 Пиърс (Небраска)
 Окръзи в САЩ
 Пиърс (окръг, Вашингтон)
 Пиърс (окръг, Джорджия)
 Пиърс (окръг, Небраска)
 Пиърс (окръг, Северна Дакота)
 Пиърс (окръг, Уисконсин)